Proletariado puede referirse a:

Clase social 
 Proletariado, para Karl Marx y el marxismo, trabajadores asalariados privados de medios de producción propios, se ven obligados a vender su fuerza de trabajo para poder existir.
 Proletario, miembro del proletariado.
 Proletarii, en la antigua Roma, miembros de la clase social más baja, los pobres sin tierra.

Marxismo 
 Lumpemproletariado, población situada socialmente por debajo del proletariado, desde el punto de vista de sus condiciones de trabajo y de vida, formado por los elementos degradados, desclasados.
 Dictadura del proletariado, régimen político postulado por el marxismo como fase de transición revolucionaria entre el capitalismo y la sociedad comunista.

Filatelia 
 Proletario liberado, sello postal de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia.